Криза у Венесуелі (1895)
 Криза у Венесуелі (1902—1903)
 
 
 
 
 
 
 Президентська криза у Венесуелі (2019)

Див. також 
 Протести у Венесуелі